El Tambor kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Tambor, Durango, Santiago Papasquiaro, 
 El Tambor, Puebla, Jalpan, 
 El Tambor, Michoacán de Ocampo, Tuxpan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar